McMichael ou McMichael est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alf McMichael (1927-2006), joueur de football international nord-irlandais ;
 Connor McMichael (2001-), joueur canadien de hockey sur glace ;

Pseudonyme 

 Morgan McMichaels (1981-), pseudonyme de Thomas White, drag queen scotto-américaine.

Patronyme anglais